Ивашово — название населённых пунктов в России.

 Ивашово — прежнее (до 2013 года) название деревни Ивашево в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ивашово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Ивашово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.

См. также 
 Ивашево